La classe D peut désigner :
 la classe D, une classe de sous-marins de la Royal Navy construite peu avant la Première Guerre mondiale ;
 la classe D, ou classe Desperate, une classe de destroyers construits pour la Royal Navy à partir de 1913 ;
 la classe Danae, aussi nommée classe D, une classe de croiseurs légers construits pour la Royal Navy à partir de 1917 ;
 la , une classe de destroyers construits pour la Royal Navy à la fin des années 1930 ;
 une technique d'amplification électronique ;
 la quatrième classe d'adresse IP en informatique.